Дмитриевка — село Радищевского района, административный центр Дмитриевского сельского поселения.

География 
Находится на расстоянии примерно 12 километров по прямой на северо-запад от районного центра — посёлка Радищево.

История 
Село было основано в 1878-88 годах путём выделения из села Соловчихи.

Население 
Население составляло 557 человек в 2002 году (русские 82 %), 514 по переписи 2010 года.

Известные уроженцы 
 Левин, Дмитрий Павлович — герой Советского Союза (1944).

Примечания 

Населённые пункты Радищевского района